Мейстрилиига 2003 () — 13-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 13 марта 2003 года и закончился 2 ноября 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2003
Эстония
2003 год в Эстонии